Цвигу́н — украинская фамилия.

Известные носители 
 Цвигун, Марина Викторовна (в девичестве Мамонова; род. 1960, известна под псевдонимом «Матерь Мира Мария ДЭВИ Христос») — журналистка, создатель и руководитель «Белого Братства».
 Цвигун, Михаил Семёнович (1944—2016) — российский дипломат.
 Цвигун, Семён Кузьмич (1917—1982) — генерал армии, первый заместитель председателя КГБ СССР в 1967—1982 годах, Герой Социалистического Труда.